Guilvinec (en bretó Ar Gelveneg) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 3.033 habitants. El 4 de febrer de 2006 el consell municipal va aprovar la carta Ya d'ar brezhoneg. Juntament amb el municipi veí de Treffiagat forma el tercer por pesquer en importància de França.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Louis Melennec

Referències 

Municipis del districte de Quimper